«Tirana» o «La Tirana» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La tirana, película dirigida en 1958 por Juan de Orduña.
 La tirana, telenovela venezolana realizada en 1965, por RCTV.

Obras 
 La Tirana (1794), óleo de Francisco de Goya.
 La Tirana (1799), óleo de Francisco de Goya.

Toponimia 
 Tirana, capital del Albania.
 La Tirana, poblado ubicado en la Región de Tarapacá en el norte de Chile.
 Fiesta de La Tirana, fiesta religiosa del norte de Chile.